Balzer steht für:
 Balzer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Balzer, wolgadeutsche Kolonie sowie eines zugehörigen Kantons der Wolgadeutschen Republik, heute Stadt Krasnoarmeisk (Saratow) (Russland)

Balzer ist der Name folgender Unternehmen:
 Balzer Motor Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Gus Balzer Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobil- und Autozubehörhersteller

Siehe auch:

 Balcer
 Baltzer
 Balser
 Balzert
 Palzer
 Balzerberg